Слово Ронгбук (Rongbuk) может означать:

 Ронгбук - ледник в Гималаях, в том числе его части:
 Западный Ронгбук
 Восточный Ронгбук
 Главный Ронгбук
 Ронгбук – долина Ронгбук. Долина, в которой находится ледник Ронгбук и которая во многом сформирована этим ледником. В том числе долина Западный Ронгбук, долина Восточный Ронгбук и долина Главный Ронгбук.
 Ронгбук - тибетско-буддийский (школа Ньингма) монастырь, расположенный вблизи Джомолунгмы на высоте  над уровнем моря; самый высокогорный в мире монастырь.
 Ронгбук (река) — река в Китае, приток Аруна.